Arbin bezeichnet die Orte
 Arbin (Savoie) in der französischen Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Arbin (Asturien), Weiler in der Gemeinde Laviana in Asturien, Spanien
 Arbīn, alternative Schreibweise von Irbin, einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus

Arbin ist der Familienname von
 Harald Arbin (1867–1944), schwedischer Wassperspringer